powiat ostrowski w województwie mazowieckim
 powiat ostrowski w województwie wielkopolskim